Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten ist eine Spielgemeinschaft aus den Gemeinden Rosengarten und Buchholz in der Nordheide im niedersächsischen Landkreis Harburg. Die Frauenhandballmannschaft tritt seit 2022 in der 2. Bundesliga an.

Geschichte 
Ursprünglich wurde die Spielgemeinschaft als SG Handball Rosengarten im Jahre 2002 zwischen der TuS Nenndorf und dem TV Vahrendorf gebildet. Ab dem Jahr 2014 kooperierte die SGH Rosengarten mit Blau-Weiss Buchholz und trat fortan als SG Handball Blau-Weiß Rosengarten-Buchholz an. Drei Jahre später wurde diese Kooperation beendet und die SGH Rosengarten und die Handballabteilung vom TSV Buchholz 08 schlossen sich zusammen.

Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga gelang es der Frauen-Mannschaft der SG, sich direkt für die Aufstiegs-Play-Offs zu qualifizieren. Dort unterlag man 2009 aber klar der HSG Bensheim/Auerbach (SG Handball Rosengarten–HSG Bensheim/Auerbach 18:37, 31:33). In der darauf folgenden Saison konnte man sich vorzeitig als Nord-Staffelsieger der 2. Bundesliga für die Play-Offs qualifizieren. Nach Gewinn der Aufstiegs-Play-Offs (SG Handball Rosengarten–TV Nellingen 27:26, 29:27) gelang der Aufstieg in die 1. Bundesliga, aus der man allerdings nach einer Saison abstieg. In der Saison 2014/15 gelang es der SG erneut als Meister der mittlerweile eingleisigen 2. Bundesliga in die höchste Spielklasse aufzusteigen. In den Jahren 2018 und 2019 gewann man die Zweitliga-Meisterschaft, verzichtete aber aus finanziellen Gründen auf den Bundesligaaufstieg. In der Spielzeit 2020/2021 gewann das auf Platz 13 der Bundesliga stehende Team in der Relegation gegen die Füchse Berlin und sicherte sich so den Klassenerhalt. In der darauffolgenden Saison rutschte die HL Buchholz 08-Rosengarten am letzten Tag auf den letzten Tabellenplatz ab und stieg in die 2. Bundesliga ab.

Größte Erfolge 

 Aufstieg in die 1. Bundesliga: 2010, 2015 und 2020
 Gewinn der 2. Handball-Bundesliga: 2018, 2019, 2020
 Gewinn der 2. Bundesliga Nord: 2010
 Aufstieg in die 2. Bundesliga: 2003, 2008
 DHB-Pokalfinalist 2021

Die Saisonbilanzen seit 1991/92

Kader für die Saison 2022/23

Zugänge 2022/23 
 Luisa Hinrichs (Buxtehuder SV)
 Jasmina Rühl (Buxtehuder SV)
 Cara Reiche (HSG Blomberg-Lippe)
 Mette Kock (Buxtehuder SV)
 Levke Kretschmann (MTV Heide)
 Wiebke Meyer (HC Leipzig)
 Danique Trooster (Werder Bremen)
 Hanne Nilsen Morlandstø (Romerike Ravens)
 Natalie Axmann (Comeback, Januar 2023)
 Emma Hüge (VfL Bad Schwartau, Februar 2023)

Abgänge 2022/23 
 Maj Nielsen (Buxtehuder SV)
 Evelyn Schulz (Karriereende)
 Marleen Kadenbach (ESV 1927 Regensburg)
 Natalie Axmann (Karriereende)
 Julia Herbst (VfL Waiblingen)
 Alexia Hauf (HSG Blomberg-Lippe)
 Louise Cronstedt (Ziel unbekannt)
 Zoe Ludwig (HSG Blomberg-Lippe)
 Kim Berndt (Karriereende)

Zugänge 2023/24 
 Amelie Gabriel (Buxtehuder SV)

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen
 Internetauftritt des Vereins

Einzelnachweise 

Buchholz Rosengarten, HL
Sport (Buchholz in der Nordheide)
Sport (Rosengarten, Landkreis Harburg)
Sportverein (Landkreis Harburg)
Gegründet 2002
Organisation (Buchholz in der Nordheide)